Malter steht für:

 ein altes Zählmaß (Messwesen), siehe Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum)
 Malter (Einheit), ein Volumenmaß für Getreide, Holz, Kohlen und Torf
 Talsperre Malter in Sachsen
 Malter (Dippoldiswalde), an der obigen Talsperre gelegener Ortsteil der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde in Sachsen
 Mörtel in österreichischer Umgangssprache

Malter ist der Familienname folgender Personen:
 Friedel Malter (1902–2001), deutsche Politikerin (KPD/SED), Gewerkschaftsfunktionärin und NS-Opfer
 Hermann Malter, deutscher Fußballspieler
 Joseph von Malter (1784/1786–1864), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Rüdiger Malter (* 1959), deutscher Verwaltungsjurist und politischer Beamter
 Rudolf Malter (1937–1994), deutscher Philosoph
 Wilhelm Malter (1900–1993), fränkischer Dichter und Autor

Siehe auch:

 Malter-Paulsdorf, ehemalige Gemeinde im Landkreis Dippoldiswalde (heute Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
 Malter-Effekt, Phänomen der Festkörperphysik
 Malterer